Qirko ist der Familienname folgender Personen:

 Milo Qirko, albanischer kommunistischer Politiker 
 Pano Qirko (* 1999), albanischer Fußballspieler